Курокава — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Курокава, Кисё (1934—2007) — японский архитектор и один из основателей движения метаболистов.
 Курокава, Тосио (1897—1988) — врач-онколог, президент Японской академии наук.
 Курокава, Юдзи (род. 1944) — японский дипломат.

Другое 
 Курокава — уезд, расположенный в префектуре Мияги, Япония.
 Курокава — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо.
 Курокава — железнодорожная станция на линии Тама, расположенная в городе Кавасаки, префектуры Канагава.

См. также 
 Куросава